

Спаське сільське поселення — сільське поселення, Котельницький район, Кіровська область
 Спаське сільське поселення — сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область
 Спаське сільське поселення — сільське поселення, Томський район, Томська область